Anteon — род мелких ос из семейства Dryinidae, распространённых по всему миру, включающий около 460 видов (один из крупнейших родов семейства).

Распространение 
Встречаются во всех зоогеографических областях. В Афротропике более 100 видов
В Неотропике 65 видов. В Палеарктике около 50 видов, восточной Палеарктике — 48. В России 18 видов, в том числе на Дальнем Востоке России 13.

Описание 
Мелкие жалящие перепончатокрылые. Передние крылья в своём основании имеют 3 замкнутые ячейки (костальная, медиальная и субмедиальная). Нижнечелюстные щупики состоят из 6, а нижнегубные — из 3 члеников (формула щупиков: 6,3). Эктопаразитотиды и хищники цикадок. У самок на передних лапках есть клешня для удерживания цикадок семейства Cicadellidae, в тот момент, когда они их временно парализуют и откладывают свои яйца. На коготке клешни имеется одна длинная щетинка. Виды фауны России имеют длину 2—6 мм. Оцеллии развиты. Жвалы 4-зубчатые. Формула шпор голеней: 1/1/2. Изредка самки короткокрылые ().

Систематика 
Более 460 видов (один из крупнейших родов семейства Dryinidae).

Дополнения (2019)

Примечания

Литература 
 Burn, J.T. 1990: Two species of Anteon (Hym., Dryinidae) new to Britain, one new to science. Entomologist’s monthly magazine, 126: 185—186.
 Burn, J.T.; Rond, J., de 1999: New taxonomic status for Anteon faciale and A. pseudohilare (Hymenoptera: Dryinidae). Entomologische Berichten (Amsterdam), 59(1): 10-12.
 Olmi, M. 1996: New Anteoninae from Taiwan (Hymenoptera: Dryinidae). Oriental insects, 30: 171—180.
 Xu, Z.; He, J. 1997: Two new species of the genus Anteon Jurine (Hymenoptera: Dryinidae: Anteoninae) from Tianmu Mountain, China. Entomotaxonomia, 19(3): 223—226.
 Xu, Z.; He, J. 1997: A new species of the genus Anteon Jurine from Zhejiang Province of China (Hymenoptera: Dryinidae). Entomological journal of East China, 6(2): 6-7.
 Xu, Z.; He, J. 1998: A new species of the genus Anteon Jurine (Hymenoptera: Dryinidae: Anteoninae) from China. Acta Entomologica Sinica, 41(1): 90-91.
 Xu, Z.; He, J. 1999: Four new species of the genus Anteon Jurine (Hymenoptera: Dryinidae). Entomotaxonomia, 21(3): 217—222.
 Xu, Z.; Olmi, M.; He, J. 2010: Descriptions of two new species of Anteon (Hymenoptera: Dryinidae) from China. Oriental insects, 44: 17-22.

Ссылки 
 Anteon Jurine, 1807 на сайте Biolib.cz
 Anteon Jurine, 1807 на сайте delta-intkey.com
 Naamlijst Wespen en Mieren (Hymenoptera in Nederland)
Anteon
Роды перепончатокрылых